Лаврово — деревня в Судогодском районе Владимирской области России, центр Лавровского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 3 км на север от Судогды.

История 
В конце XIX — начале XX века деревня входила в состав Бережковской волости Судогодского уезда. В 1859 году в деревне числилось 48 дворов, в 1905 году — 67 дворов, в 1926 году — 100 хозяйств.

С 1929 года деревня входила в состав Судогодского сельсовета Судогодского района, в деревне размещалась центральная усадьба совхоза «Лаврово». С 1983 года деревня являлась центром Лавровского сельсовета, с 2005 года — Лавровского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В деревне расположены Лавровская начальная общеобразовательная школа, детский сад, сельский дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, участковый пункт полиции.

Примечания

Ссылки 
 На сайте «Виртуальный Владимир»

Населённые пункты Судогодского района